VOV steht für:
 Virtueller Ortsverein, siehe Virtuelle Parteigliederung
 Voice of Vietnam, siehe Stimme Vietnams

Vov steht für:
 Vov, italienischer Eierlikör
 Vov (Aserbaidschan), Ort in Lerik (Rayon), Aserbaidschan
 VOV (Radsportteam), auch EMI–Guerra oder EMI, italienisches Radsportteam, das von 1959 bis 1961 bestand

VOV